Андрей Белосельский:
 Белосельский, Андрей Иванович — стольник.
 Белосельский, Андрей Михайлович (1735—1776) — дипломат, посланник в Саксонии в 1766—1776 годах, старший брат князя А. М. Белосельского-Белозерского.